Thanos steht für:

 Thanos (Vorname), griechischer männlicher Vorname
 Thanos, ein Bösewicht im Marvel Cinematic Universe, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum #Thanos
 Aristotelis Thanos (* 2001), griechischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Thanos Vlekas, Roman von Pavlos Kalligas